Czechów (gromada w powiecie lubelskim)
 Czechów (gromada w powiecie pińczowskim)